Raven (ravens au pluriel) est un mot anglais qui signifie « corbeau » en français, mais qui est aussi parfois utilisé pour désigner, de façon erronée, la corneille.

Anthroponyme

Patronyme 

 Arlene Raven (1944-2006), historienne de l'art américaine ;
 Brittainey Raven (née en 1988), joueuse de basket-ball américaine ;
 Demetra Raven (née en 1991), actrice américaine ;
 Elsa Raven (1929-2020), actrice américaine ;
 Johannes Raven le Jeune (ca. 1633-1662), dessinateur et peintre néerlandais ;
 John Carlyle Raven, créateur du test d'intelligence « matrices progressives de Raven » ;
 Marion Raven (née en 1984), chanteuse et actrice norvégienne ;
 Michael Raven (né en 1969), réalisateur de films pornographiques américain ;
 Peter Hamilton Raven (né en 1936), botaniste américain ;
 Paul Raven (né en 1961), bassiste britannique de punk rock et de metal industriel ;
 Robert John Raven (né en 1960), arachnologue australien.

Prénom

Pseudonyme 

 Raven (né en 1964), nom de ring du catcheur américain Scott Levy ;
 Raven-Symoné (née en 1985), chanteuse américaine ;
 Raven (né en 1979), drag queen américaine ;
 Raven Rockette (née en 1994-), lutteuse et actrice pornographique américaine.

Toponyme 

 Raven, village de la Macédoine du Nord, dans la municipalité de Gostivar ;
 Lac Raven, un plan d'eau du Canada, qui chevauche la frontière le Nord-Ouest du Québec (Rouyn-Noranda) et le Nord-Est de l'Ontario (district de Timiskaming).

Jeux vidéo 
 Raven, personnage du jeu vidéo Tekken 5
 The Raven Project, jeu vidéo d'action de science-fiction
 Raven, personnage du jeu vidéo Tales of Vesperia
 Raging Raven, personnage de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
 Raven, un personnage de Fire Emblem: Rekka no Ken
 Raver, un personnage de Guilty Gear
 Ravenheart, une forteresse du jeu vidéo LifeWeb
 Raven, un personnage du jeu vidéo Elsword
 Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield, un FPS tactique développé par Red Storm Entertainment et édité par Ubisoft en 2003

Jeux de figurines 
 Raven Guard, chapitre de Space Marines, faction de l'univers de fiction Warhammer

Bandes-dessinées

Comics 
 Raven, super-héroïne appartenant à DC Comics
 Night Raven, super-héros créé par Marvel Comics

Mangas 
 Raven Tail, guilde noire dans le manga Fairy Tail
 Raven (chaîne noire à ailes), de son contractant Gilbert Vessalius, également connu sous le nom de Gilbert Nightray dans le manga Pandora Hearts
 Tokyo Ravens, série littéraire japonaise, adaptée en manga, puis en série d'animation

Séries télévisées 
 Raven Baxter, personnage de la série télévisée Phénomène Raven et de sa suite Raven
 Raven, série télévisée américaine sortie en 1992
 Raven, série télévisée américaine sortie en 2017
 Alexie Raven, personnage de fiction apparaissant dans la série Highlander
 Raven Reyes, personnage de la série Les 100, interprétée par Lindsey Morgan

Littérature 
 The Raven (en français Le corbeau), poème narratif de l'écrivain américain Edgar Allan Poe
 Le Cycle de Raven, trilogie d'heroic fantasy écrite conjointement par Robert Holdstock et Angus Wells
 Corbeau, série littéraire de fantasy écrite par Patricia Briggs
 Les Chroniques des Ravens, série littéraire de fantasy écrite par James Barclay

Musique

Label 
 Raven, label d'une compagnie de disque indépendante

Album 
 The Raven, album du groupe anglais The Stranglers
 The Raven, album de Lou Reed

Groupe 
 Raven, groupe de heavy metal britannique associé à la New wave of British heavy metal
 The Ravens, groupe vocal américain de rhythm and blues

Chanson 
Raven, titre d'une chanson du groupe de Heavy Metal Battle Beast
Raven, titre du morceau de Proxy sorti sur vinyle le  avec le label Turbo
 The Three Ravens, romance populaire d'origine britannique

Cinéma 
 Philip  Raven, nom du personnage incarné par Alan Ladd dans Tueur à gages de Franck Tuttle, sorti en  ;
 , film américain de  réalisé en  ;
 , titre original du film L'Ombre du mal de James McTeigue, sorti en .

Informatique 
 Raven, runtime Ada Profil Ravenscar certifiable DO178-B niveau A éditée par Aonix
 Raven, équipe de programmation

Sport 
 London Ravens, ancien club anglais de football américain, basé à Londres
 Ravens de Baltimore, équipe de football américain
 Ravens de Carleton, nom générique des équipes sportives de l'Université Carleton au Canada
 Ravens de Vancouver, équipe de crosse canadienne
 Ravens de Rochester, club professionnel de football (soccer) américain

Divers 
 , parcours de montagnes russes en bois situé à Holiday World, aux États-Unis

Voir aussi 
 Raven Software, studio de jeu vidéo américain
 RQ-11 Raven, drone de combat léger utilisé par l'US Army
 General Dynamics EF-111A Raven, version du bombardier F-111 Aardvark spécialisée dans la guerre électronique
 Hiller UH-12 Raven, hélicoptère léger américain
 Óðin's Raven Magic, spectacle musical du groupe islandais Sigur Rós
 

Patronyme anglais